Cléopâtre – balletto in un atto di Michel Fokine
 Cléopâtre – opera in quattro atti di Jules Massenet
 Cléopâtre – film del 1899 diretto da Georges Méliès, interpretato da Jeanne d'Alcy
 Cléopâtre – film di Maurice Mariaud del 1914

Pagine correlate 
 Cleopatra